A 2013-as Szardínia-rali (hivatalosan: 10º Rally d'Italia Sardegna) volt a 2013-as rali-világbajnokság hetedik versenye. Június 21. és június 23. között került megrendezésre, 16 gyorsasági szakaszból állt, melyek össztávja 304.5 kilométert tett ki. Az 51 indulóból 36 ért célba.

Szakaszok

Szuperspeciál (Power Stage)

Végeredmény

További információk 
A verseny hivatalos honlapja
Eredmények az ewrc-results.com honlapon

2013 a rali-világbajnokságban